Raw, Uncut, and X-Rated — третій міні-альбом американського репера Too Short, виданий 5 листопада 1986 р.

Список пісень

Сторона А

Сторона Б

Посилання 

Альбоми Too Short
Англомовні музичні альбоми